Bocznica – film dokumentalny
 Bocznica kolejowa – część infrastruktury kolejowej
 Bocznica szlakowa